Калинино — многозначный ойконим. Может означать:

Армения 
 Калинино — прежнее название города Ташир Лорийской области.

Белоруссия 
Гомельская область
 Калинино — посёлок в Гусевицком сельсовете Буда-Кошелевского района.
 Калинино — деревня в Узовском сельсовете Буда-Кошелевского района.
 Калинино — посёлок в Поколюбичском сельсовете Гомельского района.
 Калинино — посёлок в Терешковичском сельсовете Гомельского района.
 Калинино — деревня в Лельчицком районе.
 Калинино — посёлок в Чечерском районе.

Минская область
 Калинино — деревня в Березинском районе.
 Калинино — деревня в Дзержинском районе.
 Калинино — посёлок в Копыльском районе.
 Калинино — деревня в Минском районе.
 Калинино — деревня в Пуховичском районе.

Могилёвская область
 Калинино — деревня в Бобруйском районе.
 Калинино — деревня в Кричевском районе.

Грузия 
 Калинино (до 1956 г. — Татьяновка) — село в Гардабанском муниципалитете края Квемо-Картли.
 Калинино (до 1935 г. — Троицкое) — прежнее название села Самеба Ниноцминдского муниципалитета края Самцхе-Джавахетия.

Казахстан 
 Калинино — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Калинино — село в Абайском районе Карагандинской области, ликвидировано в 2007 году.
 Калинино — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Калинино — село в Сарыагашском районе Туркестанской области, в 2002 г. объединено с селом Социализм в село Дикан баба.
 Калинино — прежнее название села Кара-Озек Аккольского района Акмолинской области.
 Калинино — прежнее название села Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.
 Калинино — название села Каралаатсай (до 1990-х годов) в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Калинино — прежнее название села Басши Кербулакского района Алматинской области.
 Калинино — прежнее название села Туздыбастау Талгарского района Алматинской области.
 Калинино — прежнее название села Егиндыбулак Курчумского района Восточно-Казахстанской области.
 Калинино — прежнее название села Амансай Жуалынского района Жамбылской области.
 Калинино — прежнее название села Кокдонен Рыскуловского района Жамбылской области.
 Калинино — прежнее название села Каратал Актогайского района Карагандинской области.
 Калинино — прежнее название села Абибола Мактааральского района Туркестанстанской области.
 Калинино — прежнее название села Таскен Сайрамского района Туркестанской области.
 Калинино — прежнее название села Кожамберды Тюлькубасского района Туркестанской области.
 Калинино 1 — прежнее название села Кокбулак Тюлькубасского района Туркестанстанской области.
 Калинино 2 — прежнее название села Кайыршакты Тюлькубасского района Туркестанстанской области.
 Калинино — до 1999 г. название села Жидели Шымкенской горадминистрации Туркестанской области.

Россия 

 Амурская область
 Калинино — село в Михайловском районе.

 Астраханская область
 Калинино — село в Володарском районе.

 Башкортостан
 Калинино — деревня в Баймакском районе.
 Калинино — деревня в Илишевском районе.

 Белгородская область
 Калинино — село в Яковлевском районе.

 Владимирская область
 Калинино — деревня в Александровском районе.
 Калинино — деревня в Петушинском районе.

 Волгоградская область
 Калинино — село в Старополтавском районе.

 Вологодская область
 Калинино — деревня в Белозерском районе.
 Калинино — деревня в Великоустюгском районе.
 Калинино — деревня в Верховажском районе.
 Калинино — деревня в Кадуйском районе.
 Калинино — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Калинино — деревня в Никольском районе.

 Воронежская область
 Калинино — село в Борисоглебском городском округе.
 Калинино — поселок в Борисоглебском городском округе.

 Еврейская автономная область
 Калинино — село в Ленинском районе.

 Забайкальский край
 Калинино — село в Нерчинском районе.

 Ивановская область
 Калинино — деревня в Лежневском районе.
 Калинино — деревня в Фурмановском районе.

 Калининградская область
 Калинино — посёлок в Нестеровском районе.

 Калужская область
 Калинино — деревня в Жиздринском районе.
 Калинино — деревня в Жуковском районе.
 Калинино — деревня в Козельском районе.

 Кировская область
 Калинино — село в Малмыжском районе.
 Калинино — деревня в Уржумском районе.

 Костромская область
 Калинино — деревня в Буйском районе.
 Калинино — деревня в Галичском районе.
 Калинино — деревня в Костромском районе.
 Калинино — деревня в Солигаличском районе.
 Калинино — деревня в Чухломском районе.

 Краснодарский край
 Калинино — село в Каневском районе.
 Калинино — посёлок в составе города Краснодар.

 Крым
 Калинино — село в Красногвардейском районе.
 Калинино — село в Первомайском районе.
 Калинино — упразднённое село в Симферопольском районе.
 Калинино — упразднённое село в Белогорском районе.

 Липецкая область
 Калинино — село в Задонском районе.

 Московская область
 Калинино — деревня в Клинском районе.

 Нижегородская область
 Калинино — село в Гагинском районе.
 Калинино — деревня в Кстовском районе.

 Омская область
 Калинино — село в Омском районе.
 Калинино — село в Русско-Полянском районе.

 Орловская область
 Калинино — село в Ливенском районе.
 Калинино — село в Орловском районе.

 Пензенская область
 Калинино — село в Пензенском районе.

 Пермский край
 Калинино — село в Кунгурском районе.
 Калинино — деревня в Юсьвинском районе.

 Псковская область
 Калинино — деревня в Бежаницком районе.
 Калинино — деревня в Островском районе.

 Ростовская область
 Калинино — исчезнувшее село в Ремонтненском районе.

 Рязанская область
 Калинино — деревня в Михайловском районе.
 Калинино — село в Александро-Невском районе.
 Калинино — деревня в Чучковском районе.

 Саратовская область
 Калинино — село в Краснокутском районе.
 Калинино — село в Энгельсском районе.
 Калинино — название села Столыпино Балтайского района с 1930 по 1996 годы

 Сахалинская область
 Калинино — село в Холмском городском округе.

 Смоленская область
 Калинино — деревня в Угранском районе.

 Татарстан
 Калинино — деревня в Высокогорском районе.
 Калинино — деревня в Тукаевском районе.

 Тверская область
 Калинино — деревня в Калязинском районе.
 Калинино — деревня в Оленинском районе.

 Тюменская область
 Калинино — село в Викуловском районе.

 Хакасия
 Калинино — село в Усть-Абаканском районе.

 Чувашия
 Калинино — посёлок в Алатырском районе.
 Калинино — село в Вурнарском районе.

 Ярославская область
 Калинино — деревня в Большесельском районе.
 Калинино — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Калинино — деревня в Ростовском районе.
 Калинино — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Калинино — исторический район Кривого Рога, бывший посёлок городского типа Криворожского городского совета Днепропетровской области.
 Калинино — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Калинино — с 1923 по 1995 год название села Богдановка в Тульчинском районе Винницкой области.
 Калинино — до 2016 года название села Калиново в Волновахском районе Донецкой области.
 Калинино — до 2016 года название села Калиновка в Покровском районе Донецкой области.
 Калинино — до 2016 года название села Джерельное в Троицком районе Луганской области.
 Калинино — до 2016 года название села Белоконовка в Кобелякском районе Полтавской области.

Станции 
 Калинино — остановочный пункт Горьковской железной дороги.
 Калинино — железнодорожная станция Приволжской железной дороги.
 Калинино — станция Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Круговец-Калинино
Калинин
 Калинина
 Калининка
 Калининск (значения)
 Калининская
 Калининский
 Калининское
 Калинкино